Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel de Millennium International Tennis Championships) van 2005 werd gespeeld van 31 januari tot en met 6 februari 2005 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach